Streets (englisch „Straßen“) steht für:

 Streets, US-amerikanische Rockband
 Streets, Originaltitel von Straßen des Schreckens (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1990)
 Streets – A Rock Opera, Album (1991) von Savatage
 The Streets, englisches Musikprojekt, siehe Mike Skinner (Musiker)

Streets ist der Familienname von:
 George Streets (1893–1958), englischer Fußballspieler
 John Streets (1893–1949), englischer Fußballspieler
 Stanley Streets (1901–1961), englischer Fußballspieler
 Thomas Hale Streets (1847–1925), US-amerikanischer Naturforscher